Лимноним (от греческого λίμνή — «озеро», ονομά — «имя») — тип топонима из класса гидронимов (географических названий водных объектов) — устойчивые именования озёр, искусственных водоёмов (прудов, водохранилищ). Совокупность лимнонимов на определённой территории называется лимнонимия. Раздел ономастики, изучающий лимнонимы, закономерности их развития, возникновения, функционирования называется лимнонимика''''.

Примеры лимнонимов

Литература 
 
 
 Музя, Е. М. Принципы классифицирования топонимов / Е. М. Музя // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2002. – № 1. – С. 95-99. – EDN XWFBBH.
 Синкевич, Т. И. Лимнонимия Полотчины как фрагмент языковой картины мира наших предков / Т. И. Синкевич // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : Зборнік навуковых артыкулаў ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі: у 2 частках, Полацк, 14–15 апреля 2016 года. Том Частка 2. – Полацк: Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»=Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны універсітэт", 2016. – С. 362-365. – EDN YPABRH.
 Ханмагомедов Х. Л., Гебекова А. Н. Современная ономастика и её классификация как науки. Véda a technologie: krok do budouchosti.
2015. Dil 7. Historie, Filosofie, Politika Vĕdy. Praha Publishing House «Education and Science S.r.o.» 2015. С. 45-52.

Примечания

Ссылки 

 
Географические термины